Raffael ist der Name folgender Personen:

 Raffael (1483–1520), italienischer Maler und Baumeister
 Raffael (Fußballspieler) (Raffael Caetano de Araújo; * 1985), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Rafael
 Raphael (Begriffsklärung)